Ässkär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ässkär, Åland, Hammarland, 
 Ässkär, Houtskär, Åboland,

Se även
Äspskär

Robotskapade Finlandförgreningar